The Farmer Takes a Wife – film del 1935 diretto da Victor Fleming
The Farmer Takes a Wife – film del 1953 diretto da Henry Levin